Palmberg är ett svenskt efternamn, som även förekommer i Finland. Offentlig statistik tillgänglig i februari 2019 uppger att 631 personer med namnet var bosatta i Sverige och 89 personer var bosatta i Finland. 

Palmberg kan även vara ett geografiskt namn.

Personer med efternamnet Palmberg
 Albert Palmberg (1831–1916), finländsk läkare
 Bengt Palmberg (1919–2003), arkitekt
 Johan Palmberg (skådespelare) (1713–1781)
 Johannes Palmberg (omkring 1640–1691), präst, läkare och botaniker 
 Olof Bononis Palmberg (1589–1679), präst
 Olof Olai Palmberg (1640–1706), präst
 Rickard Palmberg (född 1989), ishockeyspelare
 Staffan Palmberg (född 1975), trombonist och sångare

Källor
 

Svenska efternamn
Efternamn i Finland